Antonis Diamantidis – musicista, cantante e compositore greco
 Dīmītrīs Diamantidīs – ex cestista greco
 Georgios Diamantidis  – nuotatore e olimpionico greco